Krimi, műfaj

 Krimi, bűnügyi regény, irodalmi műfaj
 Krimi, bűnügyi film, filmművészeti műfaj

 krími, a Krím félszigettel kapcsolatos